«Фил Спектор» () — биографический телефильм режиссёра и сценариста Дэвида Мэмета. Фильм основан на жизни музыкального продюсера, автора песен и музыканта Фила Спектора, и был выпущен компанией HBO Films 24 марта 2013 года в США. В фильме снялись Аль Пачино в роли Фила Спектора, Хелен Миррен в роли адвоката Линды Кенни Баден, и Джеффри Тэмбор в роли Брюса Катлера. Он преимущественно сосредоточен на отношениях между Филом Спектором и Линдой Кенни Баден, его адвокатом во время его первого из двух процессов по делу об убийстве в 2003 году по поводу смерти Ланы Кларксон в своём калифорнийском особняке.

Фильм открывается необычным опровержением от HBO, заявляя, что фильм является вымышленным и не основан на реальных событиях.

В фильме изначально предполагалось, что Бетт Мидлер исполнит роль Линды, но Мидлер покинула проект после перенесённой травмы спины, и её унесли с места съёмок.

В ролях 
 Аль Пачино — Фил Спектор
 Хелен Миррен — Линда Кенни Баден
 Чиветел Эджиофор — прокурор
 Джеффри Тэмбор — Брюс Катлер
 Джон Пирруччелло — Ник Ставрос
 Джеймс Толкан — Ларри Фидлер
 Наталия Ногулич — Джовонетта Риччи
 Мэттью Рауч — Майк
 Линда Миллер — Ронни Спектор
 Ребекка Пиджон — доктор Фэллон
 Джордж Агилар — водитель мистера Спектора

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы от критиков. На сайте Metacritic рейтинг составляет 60 из 100, что означает «смешанные или средние отзывы».

Награды и номинации 
Фильм был номинирован на одиннадцать премий «Эмми», включая лучший мини-сериал или фильм, лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме для Аля Пачино, лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме для Хелен Миррен, и лучшую режиссуру и лучший сценарий мини-сериала или фильма для Дэвида Мэмета.

Фильм также был номинирован на две премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — мини-
сериал или телефильм (Пачино) и за лучшую женскую роль — мини-сериал или телефильм (Миррен).

Фильм также был номинирован на две премии Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале (Пачино) и за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале (Миррен) - победная оказалась у Миррен.

Пачино был номинирован на премию Выбора телевизионных критиков за лучшую мужскую роль в фильме/мини-сериале на 3-й церемонии вручения премии.

Примечания

Ссылки 
 

Телефильмы 2013 года
Фильмы-биографии США
Фильмы США 2013 года
Телефильмы США
Фильмы Дэвида Мэмета
Фильмы HBO Films